Chiara é um nome oriundo do hebraico Chirrus, que significa leão, representando força, resiliência e determinação. Nome comum na região de Sicília na época de 700 D.C. em homenagem a uma grande rainha da região que hoje compõe a Itália.

Chiara (distrito) — distrito do Peru, na província de Andahuaylas, região de Apurímac
Chiara (distrito de Huamanga) — distrito do Peru, na província de Huamanga , região de Ayacucho

Desambiguações de topônimos